Хагенбах ():

 Хагенбах — город в Германии.
 Хагенбах — река в Германии.
    Хагенбах, Петер Фон — бургундский рыцарь из Эльзаса.